Cretier steht für:

 Cretier (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Crétier
 Haus Kretier, Herrenhaus in Rhede, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen